Пэ Джухён (; род. 29 марта 1991 года, более известная как Айрин) – южнокорейская певица, рэпер, актриса и телеведущая. Является лидером гёрл-группы Red Velvet и её саб-юнита Red Velvet — Irene & Seulgi.

Ранняя жизнь и образование 
Пэ Джухён родилась 29 марта 1991 года в Тэгу. Посещала старшую школу Ханнам. Присоединилась к SM Entertainment в 2009 году и стажировалась на протяжении пяти лет.

Карьера

2009−2013: Предебют и SM Rookies 
В 2013 году Айрин была представлена как одна из участниц группы SM Rookies. В том же году появилась в видеоклипе  на песню «1-4-3».

Различные клипы Айрин были размещены на официальном канале компании на YouTube, одно из которых было записано с Сыльги под песню «Be Natural».

2014 – настоящее время: Дебют  Red Velvet, сольная и актёрская карьера 

1 августа 2014 года Айрин дебютировала в новой женской группе Red Velvet. В ноябре снялась в видеоклипе Кюхёна (Super Junior) на сингл «At Gwanghwamun».

С мая 2015 года по июнь 2016 года вела музыкальную программу Music Bank вместе с Пак Погомом. Они оба получили огромное количество внимания за хорошие способности не только в пении, но и в опыте телеведущих; также было отмечено, что между ними были отличные взаимоотношения. Пресса называла их одними из лучших телеведущих за всю 18-летнюю историю программы.

В июле 2016 года сыграла главную роль в дораме «Сотрудницы компьютерной компании». 14 октября стала гостьей шоу «День Стирки», премьера эпизода которого состоялась 22 октября. В том же месяце стала участницей программы «Правда и Уловка» вместе с Вэнди.

Айрин также становилась лицом многочисленных модных брендов. В 2015 году вместе с EXO она была моделью Ivy Club. В 2016 году стала официальным лицом кофейной марки Maxwell House.

в 2017 году Айрин стала официальным спонсором программы Hyundai Auto Advantage.

26 февраля 2018 года было объявлено, что она была выбрана в качестве модели контактных линз бренда Cooper Vision. 3 мая было объявлено, что Айрин стала моделью бренда витаминов Lemona и получила прозвище «человеческий витамин». 9 августа она стала эксклюзивной моделью французского бренда Eider на осень/зиму в этом году и весну/лето в следующем году.

2 августа 2019 года приняла участие в треке «The Only» корейского DJ и продюсера Raiden'а.

20 апреля 2020 года SM подтвердили, что Айрин вместе с Сыльги сформируют первый саб-юнит Red Velvet. Red Velvet — Irene & Seulgi дебютировали 6 июля с мини-альбомом Monster. 16 июля SM подтвердили, что Айрин снялась в грядущем фильме «Двойная Пэтти», который выйдет позже в этом году.

Личная жизнь

Разногласия 
21 октября 2020 года редактор и стилистка Кан Кук Хва опубликовала в Instagram длинный пост об инциденте, в котором артистка оскорбила её. Было высказано предположение, что это была Айрин или Сыльги из Red Velvet, поскольку пост заканчивался хэштегами «Psycho» и «Monster». 22 октября Айрин опубликовала в Instagram извинения за свое поведение, в то время как SM опубликовали заявление, подтверждающее новость, и заявили, что Айрин лично встретилась со стилистом, чтобы извиниться. 
 
После дальнейших многочисленных спекуляций в связи с инцидентом, а также новых обвинений в жестоком обращении с Айрин, были также сотрудники, которые ранее работали с ней, высказывая свое мнение в защиту певицы. Некоторые стилисты, танцоры и визажисты, которые работали с ней, также опубликовали в своих аккаунтах в Instagram, что они никогда не сталкивались с такими грубыми действиями, со стороны Айрин. Эллена Йим, бывшая стилистка и визуальный директор SM, также утверждала, что у каждой истории всегда есть «две стороны» и, к сожалению, люди отказывались смотреть на другую сторону истории, поскольку они концентрируются только на том, что было раскрыто и что они хотят видеть.
 
Вовлеченный редактор моды также рассказал о слухах, циркулирующих в Интернете, и попросил прекратить спекуляции. Она подчеркнула, что никакого денежного расчета не было, и только обмен «искренними извинениями» произошел, когда они встретились снова.

Публичный имидж и влияние 
В опросе Гэллапа о предпочтениях айдолов в Корее (до того, как он был прекращен в 2020 году) Айрин была названа одной из самых любимых знаменитостей в Южной Корее. В 2019 году в отдельном опросе среди солдат, проходящих обязательную военную службу в Южной Корее, Айрин была признана третьей по популярности девушкой-айдолом в K-pop. Популярность Ирен привела ее к поддержке нескольких брендов, она также возглавила рейтинг «Сила бренда отдельных участниц женских групп», опубликованный Корейским институтом исследований корпоративной репутации, который несколько раз входил в топ-3 в 2018 году.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Телевизионные шоу

Музыкальные видео

Награды и номинации

Примечания 

Актрисы Республики Корея
Музыканты Red Velvet